Самки — топоним в России:
 Самки — река на полуострове Камчатка;
 Самки — деревня в Глазовском районе Удмуртии;
 Самки — деревня в Кезском районе Удмуртии.